Chazelles puede referirse a: 

 Chazelles, comuna francesa situada en Cantal.
 Chazelles, comuna francesa situada en Charente.
 Chazelles, comuna francesa situada en Jura.
 Chazelles, comuna francesa situada en Alto Loira.